Ancelle del Sacro Cuore di Gesù – istituto religioso femminile fondato da Józef Sebastian Pelczar
 Ancelle del Sacro Cuore di Gesù – istituto religioso femminile fondato da Rafaela Porras y Ayllón
 Ancelle del Sacro Cuore di Gesù – istituto religioso femminile di Versailles fondato da Viktor Braun
 Ancelle del Sacro Cuore di Gesù – istituto religioso femminile di Vienna derivato dalla fondazione fatta da  Viktor Braun
 Ancelle del Sacro Cuore di Santa Caterina Volpicelli – istituto religioso femminile fondato da Caterina Volpicelli
 Ancelle del Sacro Cuore di Gesù di San Giuseppe – istituto religioso femminile fondato da Lucia Noiret